Mecistogaster är ett släkte av trollsländor. Mecistogaster ingår i familjen Pseudostigmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Mecistogaster